Pescina ima više značenja:
 Pescina, Firenze
 Pescina, Grosseto
 Pescina, L'Aquila
 Pescina, Piacenza